

Kerken

België 
 Bethelkerk (Schaarbeek)

Canada 
 Bethelkerk (Chilliwack)

Finland 
 Betelkerk (Turku)

Nederland 
 Bethelkerk (Amsterdam)
 Bethelkerk (Assen)
 Bethelkerk (Brunssum)
 Bethelkerk (Den Haag)
 Bethelkerk (Drachten)
 Bethelkerk (Ede)
 Bethelkerk (Enschede)
 Bethelkerk (Geldermalsen)
 Bethelkerk (Goes)
 Leeuwarden:
Bethelkerk (Huizumerlaan)
Bethelkerk (Wijbrand de Geeststraat)
 Bethelkerk (Lutterade)
 Beth-elkerk (Maastricht)
 Bethelkerk (Nieuwdorp)
 Bethelkerk (Ridderkerk)
 Bethelkerk (Rotterdam)
 Bethelkerk (Scheveningen)
 Bethelkerk (Sint-Annaland)
 Bethelkerk (Sliedrecht)
 Bethelkerk (Stellendam)
 Bethelkerk (Urk)
 Bethelkerk (Utrecht)
 Bethelkerk (Weert)
 Bethelkerk (Werkendam)
 Bethelkerk (Westkapelle)
 Bethelkerk (Zwijndrecht)
 Bethelkerk (Waddinxveen)

Zie ook 
 Bethel